NMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daman (India)